Le , souvent abrégé EV Zoug ou EVZ, en allemand , est un club de hockey sur glace de la ville de Zoug en Suisse. Il évolue en National League.

Bilan saison par saison

Palmarès 
 LNA/NL (3)
 1998, 2021 et 2022
 Vice-champion : 1997, 2017 et 2019
 LNB (1)
 1976
 Coupe de Suisse (1)
 2019

Effectif actuel

Numéros retirés 
 #20  
 #21  Patrick Fischer
 #33  André Künzi

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Section féminine

Zoug
Zoug